La Teja puede referirse a:

Lugares 
 La Teja, localidad del municipio de Cortes de Baza, en la provincia de Granada.
 Fuente la Teja, localidad del municipio de Galapagar, en la provincia de Madrid.
 Horno de la Teja, localidad del municipio de Mogán, en la provincia de Las Palmas.

En Uruguay
 La Teja, barrio de la ciudad de Montevideo.

Otro 
 La Teja (periódico), un periódico económico en Costa Rica, que cuesta "una teja" (argot para 100 colones).